

Persone 
 Emanuel Querido – editore olandese
 Israël Querido  – scrittore olandese
 Arie Querido – medico olandese
 Luís Querido – hockeista su pista portoghese

Aziende 
 Em. Querido's Uitgevers – casa editrice olandese, fondata nel 1915
 Querido Verlag – casa editrice olandese specializzata nella pubblicazione di testi letterari di autori di lingua tedesca della Exilliteratur